Die 15. Squash-Europameisterschaften im Einzel ( European Individual Closed Championships) fanden vom 27. bis 30. Mai 2015 im Eurovea Shopping Park in Bratislava statt. Ausrichter waren die Slovenská squashová asociácia und die European Squash Federation.

Titelverteidiger waren Grégory Gaultier bei den Herren und Camille Serme bei den Damen. Gaultier verteidigte zum nunmehr dritten Mal in Folge seinen Titel, Serme gar zum vierten Mal. Im Endspiel besiegte Gaultier seinen Kontrahenten Borja Golán mit 11:3, 5:11, 11:7 und 11:5 und wurde zum insgesamt neunten Mal Europameister. Camille Serme besiegte in der Neuauflage des Vorjahresfinals erneut Line Hansen, die Partie endete 12:10, 11:6 und 11:6 für Serme.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 40, das der Damenkonkurrenz aus 25 Spielern. Eine Wildcard wurde nicht vergeben. Preisgelder und Weltranglistenpunkte gab es bei Europameisterschaften nicht. In beiden Feldern wurde die Setzung bei den Positionen drei und vier, den Positionen fünf bis acht und – nur bei den Herren – den Positionen neun bis 16 in Form einer gruppierten Setzung vorgenommen.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse

2015
Squashturnier 2015
Squashturnier in Bratislava